USS Fanning je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Fanning (DD-37) 
 USS Fanning (DD-385)

Fanning